Pawelzik ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Pawelzik (1927–2015), deutscher Entwicklungshelfer und Häuptling der Aschanti
 Heide Pawelzik (1942–2021), deutsche bildende Künstlerin